Натуральне число 900
 900 рік до нашої ери
 900 рік нашої ери